Du schon wieder steht für:

 eine US-amerikanische Komödie vom Regisseur Andy Fickman aus dem Jahr 2010, siehe Du schon wieder (Film),
 eine US-amerikanische Sitcom aus den Jahren 1986 und 1987, siehe Du schon wieder (Fernsehserie),
 eine US-amerikanische romantische Komödie aus dem Jahr 1995 mit dem Originaltitel French Exit, siehe Du schon wieder!